Павел Малков:
 Малков, Павел Викторович (род. 1980) — российский государственный деятель, руководитель Росстата, врио губернатора Рязанской области.
 Малков, Павел Иванович (1892—1956) — советский чекист, государственный и хозяйственный деятель.